Sefton – miejscowość w Nowej Zelandii, w regionie Canterbury
 Sefton – miejscowość w Australii, w Nowej Południowej Walii
 Sefton – wieś w Anglii
 Metropolitan Borough of Sefton – dystrykt w Anglii

Zobacz też 
 Hrabia Sefton